Em 1975, a Confederação Brasileira de Basketball resolveu criar o 1º Campeonato Nacional de Clubes de Basquete, aos moldes do que havia ocorrido com o futebol anos antes. Foram convidados 10 clubes dos principais centros do país: São Paulo (4 equipes), Rio de Janeiro (2 equipes), Minas Gerais (2 equipes) e Goiás (2 equipes). As equipes foram divididas em dois grupos de cinco, com jogos de ida e volta, classificando 4 times para as semi-finais, e daí sairiam os finalistas.

Ao final da 1ª Fase, o Campeonato foi paralisado por uma disputa no Superior Tribunal de Justiça Desportiva entre Flamengo e Sírio por conta da escalação do jogador Marquinhos Abdalla. A lei esportiva brasileira obrigava que qualquer jogador recém-adquirido a outra equipe fizesse um período de estágio de três meses antes de poder entrar em quadra, quando a Taça Brasil começou ainda não havia sido completado este período desde que o Sírio o havia contratado ao Fluminense, ainda assim o Sírio o colocando em quadra para atuar desde a 1ª rodada.

Com o campeonato paralisado, como era necessário indicar um representante brasileiro para a disputa do Campeonato Sul-Americano de Clubes Campeões de 1975, a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) decidiu pela realização de um quadrangular no Maracanãzinho entre Amazonas Franca, Palmeiras, Vasco da Gama e Flamengo, cujo vencedor seria o representante brasileiro na competição. Este quadrangular foi vencido pelo Amazonas Franca, e acabou vindo a ser reconhecido tempos depois como a Fase Final da Taça Brasil, cuja vaga havia sido conquistada pelo Sírio.

O que deveria ter sido uma nova Era para o basquete nacional, acabou se transformando num transtorno, devido as viagens e ao longo tempo de disputa, que acabou afastando o interesse do público e da mídia, acarretando num grande prejuízo que viria a cancelar o campeonato do ano seguinte. Para a história, esse campeonato único ficou sendo a 11ª edição da Taça Brasil e o campeão foi o Amazonas Franca.

Participantes

Tabela

Primeira fase 
A primeira fase do torneio teve os 10 times divididos em dois grupos, com 5 integrantes, com 2 turnos (ida e volta).

Grupo A 

.* A partida entre Palmeiras e Jóquei, em Goiânia, em 27/08/75, foi interrompida a 8m57s do fim por invasão de quadra de torcedores e tentativa de agressão à arbitragem, não sendo reiniciada e tendo o Palmeiras sido confirmado vencedor pelo Tribunal de Justiça Desportiva.

 Classificação final

Grupo B 

 Classificação final

Quadrangular Final 
Local: Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

 Classificação final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil
 FIBA Liga das Américas

Ligações externas 
Site Oficial da LNB
Fantasy Basketeria (Game do NBB)

1975
Esporte no Brasil em 1975
1975 no basquetebol